Sõmerpalu (gemeente), een voormalige gemeente in Estland, provincie Võrumaa
 Sõmerpalu (vlek), een grotere plaats in Estland, gemeente Võru vald
 Sõmerpalu (dorp), een kleinere plaats in Estland, gemeente Võru vald